Лежа:

 Лежа — река в России.
 Лежа — город в Албании.
 Лежа — область на северо-востоке Албании.
 Лежа — один из 36 округов Албании.
 Лежа — станция в Грязовецком районе Вологодской области.
 Лежа — деревня в Спировском районе Тверской области.

  — поза человека.